GMP este un acronim de trei litere, care se poate referi la

Companii 
 GMP Advertising, companie de reclame din România

Finanțe și economie 
În țările de limbă engleză:
 Gross metropolitan product, produsul brut metropolitan
 Guaranteed maximum price, preț maxim garantat
 Guaranteed Minimum Pension, pensie minimă garantată

Muzică 
 Gazza Music Productions, casă de discuri din  
 Goody Music Productions, casă de discuri din

Știință și tehnologie 
 GNU Multiple Precision Arithmetic Library
 Granulocyte-macrophage progenitor
 Guanosine monophosphate

Transporturi 
 GmP, categorie de trenuri mixte din țările de limbă germană 
 Gimpo International Airport, aeroport din Seul,  
 Martin GMP, an American transport aircraft

Alte utilizări 
 Galápagos Microplate
 Gamone Pwint, conglomerat economic din  
 Gay Men's Press, editură britanică  
 Gerkan, Marg and Partners, firmă de arhitectură din  
 Global Marshall Plan, plan global de conservare a mediului propus de Al Gore 
 Global Monitoring Plan
 Good manufacturing practice
 Graduate Medical Program, program medical final de obținere al diplomei de medic  
 Greater Manchester Police, poliția metropolitană a orașului Manchester

Acronime de trei litere